Нижневасильевское — деревня в Новопетровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), зарегистрировано 2 садовых товарищества.

Находится в 20 км северо-западнее Истры, на левом берегу безымянного ручья — правого притока Болденки, высота над уровнем моря 215 м. Ближайшие населённые пункты — Бодрово на западе и Парфенки на восток.

Население

Известные жители

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Нижневасильевское на карте
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра